Флаг Краснокаменска — является символом города Краснокаменск, а также Краснокаменского района. Принят  26 июня 2003 года Думой города.

Описание 
Флаг города Краснокаменск представляет собой прямоугольное полотнище разделенное на три горизонтально расположенные, одинаковыми по высоте полосами голубого (символизирующего прозрачное, ясное небо и реку Аргунь), желтого (деятельность района в производстве зерна) и зеленого (плодородная аргунская степь, государственная граница) цветов. В центре флага изображение  герба города Краснокаменска.

См. также 
Краснокаменск
Краснокаменский район Забайкальского края
Герб Краснокаменска

Литература 
Краснокаменск - ОАО ППГХО - 35 лет. Под ред.: Дорохова В.А., Григорьева Н.И. 120 с. г.Новосибирск 2003.

Флаги городов России
Флаги с изображением атома
Флаги с изображением солнца